Чириково — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Владимирская область 
 Чириково — село в Суздальском районе.

Ивановская область 
 Чириково — деревня в Комсомольском районе.

Костромская область 
 Чириково — деревня в Нерехтском районе.

Липецкая область 
 Чириково — бывшее село в Липецком районе, ныне часть села Новодмитриевка.

Москва 
 Чириково — деревня в поселении Клёновское Троицкого административного округа.
 Чириково — деревня в поселении Краснопахорское Троицкого административного округа.

Московская область 
 Чириково — посёлок городского типа в составе города Электросталь.

Новгородская область 
 Чириково — деревня в Старорусском районе.

Саратовская область 
 Чириково — деревня в Турковском районе.

Тверская область 
 Чириково — хутор в Андреапольском районе.
 Чириково — деревня в Кашинском районе.
 Чириково — деревня в Кесовогорском районе.
 Чириково — деревня в Кимрском районе.
 Чириково — до 1920-х годов название посёлка 1-е Мая в Конаковском районе.

Тульская область 
 Чириково — деревня в Ленинском районе.
 Чириково — деревня в Щёкинском районе.

Ульяновская область 
 Чириково — деревня в Базарносызганском районе.
 Чириково — село в Кузоватовском районе.
 Чириково — село в Цильнинском районе.

Ярославская область 
 Чириково — деревня в Мышкинском районе.
 Чириково — деревня в Угличском районе.

Железнодорожная станция 
 Чириково — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в Липецком районе Липецкой области.

См. также 
 Спасское-Чириково